– japoński skoczek narciarski. Medalista  mistrzostw świata juniorów (2023).

Jest synem Yukio Sakano, również skoczka narciarskiego.

Przebieg kariery 
W lutym 2022 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 16. i 35. miejsce w Villach. W marcu 2022 wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Zakopanem, na których zajął 17. lokatę indywidualnie, 6. w drużynie męskiej oraz 4. w mikście. Następnie w tej samej miejscowości zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 48., 36. i 41. miejsce. 

11 września 2022 zajął 9. lokatę w zawodach FIS Cupu w Villach. 25 września 2022 zajął 25. pozycję w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Klingenthal, zdobywając tym samym pierwsze w karierze punkty zawodów tej rangi. W lutym 2023 po raz drugi w karierze wystartował na mistrzostwach świata juniorów – zajął 12. miejsce indywidualnie, 8. lokatę w rywalizacji drużynowej mężczyzn oraz zdobył srebrny medal w mikście.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Sakano na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2005
Ludzie urodzeni w Sapporo